

Géographie

Communes 
Viseu, municipalité située dans l'État du Pará au Brésil;
Viseu, municipalité située dans le district de Viseu au Portugal.
 Vișeu de Sus, ville roumaine du județ de Maramureș.

Hydrographie 
Vişeu, affluent de la Tisa, rivière au nord de la Roumanie.